Birambi(e) kan verwijzen naar:
Blimbing (boom) (Averhoa bilimbi)
Grosella (Phyllanthus acidus)